Al-Mu'azzam 'Isa Sharaf ad-Din, dito al-Mu'azzam († ) foi um sultão aiúbida que reinou em Damasco entre 1218 e 1227. Filho de al-Adil I e sobrinho de Saladino, fundador da dinastia, al-Mu'azzam foi nomeado pelo pai como governador em 1201. Após a morte deste, em 1218, reinou sobre os territórios aiúbidas na Síria até a sua morte em 1227. Ele foi sucedido por seu filho An-Nasir Dawud.

Bibliografia 

 René Grousset, Histoire des croisades et du royaume franc de Jérusalem - III. 1188-1291 L'anarchie franque, Paris, Perrin, 1936 (réimpr. 2006), 902 p. 

Sultões aiúbidas do Egito
Curdos do século XIII
Emires aiúbidas de Damasco